Юдинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Юдинское сельское поселение — входит в Великоустюгский район

Воронежская область
 Юдинское сельское поселение — входит в Подгоренский район